Аэродро́мная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР.

Белоруссия 
 Аэродромная улица — улица в Минске.

Россия 
 Аэродромная улица — улица в Борисоглебске.
 Аэродромная улица — улица в Краснодаре.
 Аэродромная улица — улица в Липецке.
 Аэродромная улица — улица в Лисьем Носе.
 Аэродромная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Аэродромная улица — улица в Москве.
 Аэродромная улица — улица в Орехове-Зуеве.
 Аэродромная улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Аэродромная улица — улица в Приморском районе.
 Аэродромная улица — улица в Сестрорецке.
 Аэродромная улица — улица в Томске
 В Уфе:
 Аэродромная улица;
 2-я Аэродромная улица.

Крым 
Спорная между Украиной и Российской Федерацией территория, де-факто контролируемая Россией.
 Аэродромная улица — улица в Симферополе.

Украина 
 Аэродромная улица — улица в Днепре.
 Аэродромная улица — улица в Запорожье.
 Аэродромная улица — улица в Киеве.
 Аэродромная улица — улица в Одессе.
 Аэродромная улица — улица в Полтаве.
 Аэродромная улица — улица в Харькове.

Примечания